Ханди Александер (, род. 4 сентября 1957) — американская актриса, хореограф и танцовщица.

Ранняя жизнь 
Ханди Александер родилась в Нью-Йорке и получила образование в Queensborough Community College после чего появилась в нескольких бродвейских мюзиклах. Она была хореографом Уитни Хьюстон в 1988—1992 годах, во время её мирового тура, а также появилась в нескольких фильмах и музыкальных видео.

Карьера 
В начале девяностых Ханди Александер сосредоточилась на карьере актрисы и начала активно появляться в кино и на телевидении. Она снялась в таких фильмах как «СиБи 4: Четвёртый подряд», «Дерево Джошуа», «Угроза обществу», «На что способна любовь», «Поэтичная Джастис», «Шугар Хилл», «Домашняя вечеринка 3» и «Жадность». В 1995 году она получила одну из центральных ролей в комедийном сериале «Новостное радио», где снималась на протяжении четырёх сезонов. В тот же период она начала исполнять роль Джеки Роббинс в популярном телесериале «Скорая помощь». Она также появилась в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Полиция Нью-Йорка» и «Её звали Никита».

Александер сыграла главную роль в криминальном мини-сериале HBO «На углу» в 2000 году, за которую получила множество позитивных отзывов от критиков а также несколько наград. В 2002 году Ханди Александер получила роль коронера Алекс Вудс в телесериале «C.S.I.: Место преступления Майами», где снималась вплоть до ухода из шоу в 2009 году. Между тем она снялась в фильмах «Безупречный план», «Чёрная метка», «Проклятый сезон», «Совершенные незнакомцы» и «Младенец».

В 2010 году Александер получила одну из главных ролей в драматическом телесериале HBO «Тримей». Шоу продолжалось вплоть до конца 2013 года. В 2012 году она была приглашенной звездой в двух эпизодах телесериала «Следствие по телу». В 2013 году Шонда Раймс пригласила Александер на роль матери главной героини в свой сериал «Скандал». Роль принесла ей номинацию на премию «Эмми» в 2015 году. В 2015 году она снялась с Куин Латифа и Мо’Ник в фильме «Бесси».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США